Concavenator est un genre éteint de dinosaures de la famille des  carcharodontosauridés, découvert en 2010, et reconnaissable immédiatement à sa bosse pointue en bas de son dos, le résultat d'une élongation de deux vertèbres pré-sacrées.

Son squelette fossilisé, presque entier et dans un très bon état de conservation, a été retrouvé dans le lagerstätte de Las Hoyas (formation de La Huérguina, datée du Crétacé inférieur), dans la province de Cuenca, en Espagne, par des paléontologues espagnols de l’Université nationale d'enseignement à distance. On n'en connait qu'une seule espèce : Concavenator corcovatus.

Description 

Concavenator vivait dans ce qui est maintenant l'Espagne il y a environ 130 millions d'années, durant la période du Crétacé inférieur (Barrémien). Il était pourvu d’une bosse dorsale pointue et de petites bosses sur ses pattes avant, qui pourraient être des traces d’attaches, laissant envisager l’hypothèse qu’elles auraient pu être recouvertes de plumes.
Il mesurait 6 mètres de long, 2,5 mètres de haut et pesait une tonne.

Classification 
Concavenator a été classé parmi les Carcharodontosauridae, une famille de carnosaures comprenant également Giganotosaurus et Tyrannotitan. L'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues, ne modifie que très peu la précédente analyse de 2013 par Fernando Novas et ses collègues. Elle aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Concavenator comme un Carcharodontosauridae basal :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques

Liens externes 
 Un dossier sur Futura Science.
  Gisement de Las Hoyas, dans la province de Cuenca, où a été découvert le squelette fossile du Concavenator corcovatus.

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2010